Bernard Dewulf (1960-2021), poète belge ;  
 Dominique Dewulf (née en 1954), footballeuse française ;  
 Filip Dewulf (né en 1972), joueur belge de tennis ;  
 Joseph Dewulf (1882-1957), joueur et entraîneur belge de football ;  
 Noureen DeWulf (née en 1984), actrice américaine ;  
 Robert Dewulf (né en 1929), administrateur de sociétés et chef d'entreprises belge ;  
 Sabine Dewulf (née en 1966), docteur ès lettres, écrivain et psychanalyste en rêve-éveillé ;  
 Stan Dewulf (né en 1997), coureur cycliste belge.